Witte tijger (vlinder) - vlindersoort
 Witte tijger - kleurvariant van de tijger
 De witte tijger - roman van Aravind Adiga

Zie ook 
 Witte Tijgerin, een Franse stripreeks
 White Tiger (doorverwijspagina)